Суперкубок Польщі з футболу 2010  — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 серпня 2010 року між чемпіоном Польщі клубом Лех (Познань) та володарем кубка Польщі клубом Ягеллонія (Білосток).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2010
Польща
2010 у польському спорті
Події 1 серпня
Серпень 2010